Język liguryjski:
 Język liguryjski (starożytny)
 Język liguryjski (współczesny)